Европейското първенство по футбол за юноши до 19 г. е ежегоден футболен конкурс, организиран от УЕФА. Провежда се от 1948 г. Първоначално се е наричал „Юношески турнир на ФИФА“, но през 1955 г. е поет от УЕФА.

По време на своето съществуване, турнирът се провежда в различни формати. Състои се от две фази, подобно на другите европейски турнири. Квалифиционният етап се извършва между всички страни членове на УЕФА, а последният, финален, етап се оспорва между осем отбора — финалисти.

Първите шест отбора класирали се в крайната фаза на турнира, взимат участие на Световното първенство по футбол до 20 г., провеждащо се през всяка следваща година.

Победители 
1948 – 1980
 1948:  Англия
 1949:  Франция
 1950:  Австрия
 1951:  Югославия
 1952:  Испания
 1953:  Унгария
 1954:  Испания
 1955:
 1956:
 1957:  Австрия
 1958:  Италия
 1959:  БЪЛГАРИЯ
 1960:  Унгария
 1961:  Португалия
 1962:  Унгария
 1963:  Англия
 1964:  Англия
 1965:  ГДР
 1966:  СССР
 1967:  СССР
 1968:  Чехословакия
 1969:  БЪЛГАРИЯ
 1970:  ГДР
 1971:  Англия
 1972:  Англия
 1973:  Англия
 1974:  БЪЛГАРИЯ
 1975:  Англия
 1976:  СССР
 1977:  Белгия
 1978:  СССР
 1979:  Югославия
 1980:  Англия

1981 – 2010

Победители

Външни препратки 
 UEFA European U-19 C'ship